Марк Геганий Мацерин (Marcus Geganius Macerinus) е име на:

 Марк Геганий Мацерин (консул 447 пр.н.е.), консул 447, 443 и 437, цензор 435 пр.н.е.
 Марк Геганий Мацерин (трибун 367 пр.н.е.), консулски военен трибун 367 пр.н.е.